Essendrop er et efternavn, der henviser til:

 Bernhard Ludvig Essendrop
 Carl Peter Parelius Essendrop

Efternavne